Балта — місто на Одещині, адміністративний центр Балтського району (до 2020 р.) та Балтської об'єднаної територіальної громади
 Балта — залізнична станція на території села Білине Балтської об'єднаної територіальної громади Одеської області
 Балта (Бурятія)
 Балта (Новосибірська область)
 Балта (комуна)
 Балта (Румунія) — село
 Балта (Північна Дакота)

 «Балта» — судно розмагнічування Військово-Морських Сил України
 Балта — заплава в дельті Дунаю
 Балта — кратер на Марсі

Див. також 
 Нова Балта
 Балта-лиман
 Балта-Тіймєз
 Билта
 
 Балти